Le tournoi de tennis de Paris est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute du 19 au .

Petra Langrová remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandra Wasserman, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alexia Dechaume et Emmanuelle Derly.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Paris
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Paris
Tennis en France en 1988
Tennis en septembre 1988